

Geografia 
 Contea di Scurry – contea nel Texas, Stati Uniti d'America
 Scurry –  centro abitato nella contea di Kaufman, Texas, Stati Uniti d'America

Persone 
 Briana Scurry – ex calciatrice statunitense
 Carey Scurry – ex cestista statunitense